Apelles ist der Name folgender Personen:

 Apelles, griechischer Maler 
 Apelles (Vormund Philipps V.) († 218 v. Chr.), makedonischer Politiker, Mitglied des Regentschaftsrats von Philipp V.
 Apelles (Vertrauter Philipps V.) († 170er Jahre v. Chr.), makedonischer Politiker
 Apelles (Mediziner) († vor 30 n. Chr.), griechischer Mediziner
 Apelles von Askalon, Schauspieler unter Kaiser Caligula 
 Apelles (Bibel), Mitarbeiter des Paulus
 Apelles von Smyrna, heiliger Bischof
 Apelles (Gnostiker), christlicher Denker und Schriftsteller 
 Apelles latens post tabulam, Pseudonym von Christoph Scheiner (1573–1650), deutscher Astronom
 Matthäus Apelles von Löwenstern, Adelsname von Matthäus Apelt (1594–1648), deutscher Komponist und Kirchenlieddichter